Куша́к:
 Кушак — деталь одежды, пояс из широкого куска ткани или шнура.

Топонимы 
 Кушак — хутор в Зилаирском районе Башкортостана.
 Кушак — деревня в Вятскополянском районе Кировской области.

Фамилии 
 Куша́к, Юрий Наумович (1936—2016) — советский и российский детский писатель.

Примечания